Фи́нно-уго́рские языки́ (встречается также вариант у́гро-фи́нские) — группа родственных языков, образующих ветвь в составе уральской языковой семьи. Распространены в Венгрии, Норвегии, России, Финляндии, Швеции, Эстонии и других странах.

Статус 
Традиционно считалось, что уральский праязык распался на две ветви — финно-угорскую и самодийскую, поскольку самодийская лексика серьёзно отличается от всех прочих уральских языков. Однако многие современные лингвисты подвергают сомнению существование финно-угорского праязыка как отдельного этапа, поскольку не обнаружено общих для всех финно-угорских языков нововведений в фонологии, морфологии и лексике. Лексическое своеобразие самодийского языка считается результатом более быстрой скорости лексической замены, чем в финно-угорских языках — возможно, из-за заимствований из неизвестных субстратных или адстратных языков.

Финно-угорский этап в настоящее время поддерживают уралисты Юха Янхунен и Владимир Напольских, тогда как отвергают Тапани Салминен, Анте Айкио, Янне Саарикиви, Яакко Хаккинен, Юхо Пюстюнен и Михаил Живлов.

История изучения 
Уральские народы впервые упоминаются в «Германии» древнеримского историка Публия Корнелия Тацита, где сказано о народе «фенни» (обычно этот народ идентифицируют как древних саамов) и о двух предположительно финно-угорских племенах, живших в отдалённых регионах Скандинавии.

В конце XV века европейские исследователи отметили сходство названий «Хунгария» и «Югрия» (область, находившаяся к востоку от Урала). Они предположили связь, но не нашли лингвистических доказательств. В 1671 году шведский учёный Георг Шернъельм (1598—1672) описал сходство саамского (лапландского), финского и эстонского языков, а также отметил несколько похожих слов в финском и венгерском. В это же время немецкий учёный Мартин Фогель попытался найти связь между финским, саамским (лапландским) и венгерским языками. Таким образом, эти два исследователя были первыми, кто указал на то, что позднее стали называть финно-угорской языковой семьёй. 

В 1717 году шведский профессор Улоф Рудбек младший (1660—1740) предложил около 100 этимологических связей между финским и венгерским языками, из которых около 40 и в настоящее время считаются верными (Коллиндер, 1965). В этом же году немецкий учёный Иоганн Георг фон Экхарт (работа которого была опубликована в «Collectanea Etymologica» Лейбница) впервые предположил связь финно-угорских языков с самодийскими.

Все языки, составляющие финно-угорскую семью, были известны уже к 1770 году, то есть за 20 лет до появления индоевропеистики. Тем не менее, результаты исследований не сразу получили признание: в частности, среди венгерской интеллигенции была распространена , что было охарактеризовано Рюленом в 1987 году как следствие «дикого и неудержимого романтизма эпохи». И всё же, несмотря на враждебное отношение, венгерский иезуит Янош Шайнович в 1770 году предположил связь между венгерским и лапландским (саамским) языками. В 1799 году венгр Самуэль Дьярмати опубликовал результаты наиболее полного на тот момент исследования финно-угорских языков.

К началу XIX века финно-угорские языки были изучены лучше, чем индоевропейские, однако развитие сравнительной лингвистики индоевропейских языков привлекло такое внимание, что изучение финно-угорских языков отошло на второй план. Венгрия была единственным в то время европейским регионом (входившим в состав Австрийской империи Габсбургов), который мог бы иметь повышенный интерес к изучению финно-угорской семьи (так как Финляндия и Эстония были тогда частью Российской империи) из-за сепаратистских настроений в обществе. Однако политическая обстановка не способствовала развитию сравнительной лингвистики. Некоторый прогресс произошёл с выходом работы немецкого лингвиста Йозефа Буденца, который на протяжении 20 лет был ведущим специалистом Венгрии по финно-угорским языкам. В конце XIX века вклад в изучение внёс венгерский лингвист Игнац Халас, опубликовавший в 1890-х годах значительный сравнительный материал по финно-угорским и самодийским языкам. Его работа стала основой для широкого признания родства между этими языками.

Особенности 
Все финно-угорские языки имеют общие особенности и общий базовый словарный запас. Эти особенности берут начало в гипотетическом прафинно-угорском языке. Было предложено около 200 основных слов этого языка, в том числе корней слов для таких понятий, как названия родственных отношений, частей тела, основных числительных. Этот общий словарный запас включает, по Лайлу Кэмпбеллу, не менее 55 слов, относящихся к рыбалке, 33 — к охоте, 12 — к оленям, 17 — к растениям, 31 — к технологии, 26 — к строительству, 11 — к одежде, 18 — к климату, 4 — к обществу, 11 — к религии, 3 — к торговле.

Большинство финно-угорских языков относится к агглютинативным, общими особенностями которых является изменение слов с помощью добавления к основе слова суффиксов с определённым значением и использование послелогов вместо предлогов, а также синтаксическая координация суффиксов. Кроме того, в финно-угорских языках отсутствует категория грамматического рода, вследствие чего имеется только одно местоимение третьего лица (совмещающее в себе значения «он», «она» и «оно»), например, hän в финском, tämä в водском, tema в эстонском, ő в венгерском, ciйӧ в языке коми, тудо в марийском языке, со в удмуртском языке.

Во многих финно-угорских языках притяжательные прилагательные и местоимения, такие как «мой» или «твой», употребляются редко. Обладание выражается склонением. В тех языках, которые развивались в сторону флективных, для выражения обладания используется личное местоимение в родительном падеже. Например, «моя собака» на эстонском языке звучит как mu koer, на разговорном финском — mun koira, на северносаамском — mu beana () или beatnagan («собака-моя»), на языке коми — менам пон («моя собака») или менам понмӧй.

В других языках для этого используются суффиксы, иногда вместе с местоимением в родительном падеже: «моя собака» на финском языке звучит minun koirani (), от слова koira «собака». Также в марийском языке мыйын пием, от слова пий «собака». В венгерском языке местоимения в именительном падеже могут добавляться к слову с притяжательным суффиксом. Например, «собака» — kutya, «моя собака» — az én kutyám («(это) я собака-моя», az — определённый артикль) или просто a kutyám («(это) собака-моя»). Тем не менее, в венгерском существуют и самостоятельные притяжательные местоимения: enyém («мой»), tiéd («твой»), и т. д. Они также могут склоняться, например, enyém (им. п.), enyémet (вин. п.), enyémnek (дат. п.), и т. д. Эти местоимения употребляются в роли именного сказуемого: неправильно было бы сказать enyém kutya, но на вопрос Kié ez a kutya? («Чья это собака?») можно ответить Ez a kutya az enyém («Эта собака — моя») или просто Az enyém («Моя»).

Классификация 
В составе финно-угорской ветви языков выделяются следующие группы и языки:

 Угорская подветвь
 венгерский язык
 обско-угорская группа в Западной Сибири
 хантыйский язык (устаревшее — обско-остяцкий)
 мансийский язык (устаревшее — вогульский), каждый из которых делится на большое количество наречий (возможно, отдельных языков).
 Финно-пермская подветвь
 пермская группа
 удмуртский язык
 коми-зырянский язык
 коми-пермяцкий язык
 коми-язьвинский язык
 марийская группа
 горномарийский язык (западный)
 северо-западный марийский язык
 луговомарийский язык
 финно-волжская группа
 мордовская подгруппа
 мокшанский язык
 эрзянский язык
 мерянский язык †
 муромский язык †
 мещерский язык †
 прибалтийско-финская подгруппа
 Северная подветвь
 финский язык
 квенский язык
 меянкиели
 ижорский язык
 карельский язык
 собственно-карельское наречие
 ливвиковское наречие
 людиковское наречие
 тверской карельский
 вепсский язык
 Южная подветвь
 водский язык
 эстонский
 южноэстонский язык
 выруский диалект
 ливский язык † — северо-западная Латвия (Курземе)
 саамская подгруппа
 Западносаамский кластер
 южносаамский язык — Норвегия и Швеция
 уме-саамский язык (ууме) — Норвегия и Швеция
 луле-саамский язык (лууле) — Норвегия и Швеция
 пите-саамский язык (пите) — Норвегия и Швеция
 северносаамский язык — Норвегия, Швеция и Финляндия
 Восточносаамский кластер
 бабинский саамский язык (аккала) † — Россия
 кеми-саамский язык † — саамы центральной Финляндии
 инари-саамский язык — Финляндия
 йоканьгско-саамский язык (терско-саамский) — Россия
 кильдинский саамский язык — Россия
 колтта-саамский язык (сколт, включая нотозерский диалект в России)

До сих пор окончательно не выяснено происхождение ныне исчезнувшего биармского языка, на котором разговаривала народность биармов, ранее проживавших в устье Северной Двины и на восточном побережье Белого моря, и который, несомненно, относился к финским языкам. Одни лингвисты, основываясь на сведениях из норвежских саг о том, что «язык биармов похож на язык лесных финнов», считают его языком прибалто-финской группы; другие же, основываясь на схожести названий «Биармия» и «Пермь», считают биармский язык языком пермской группы, либо вообще отождествляют летописных биармов с ныне существующими коми-пермяками. В последнее время в науке начинает утверждаться мнение об особой севернофинской группе финно-угорских народов, к которой принадлежали финны Заволочья, в том числе и биармы.

См. также 
 Списки Сводеша для финно-угорских языков
 Wiktionary:ru:Приложение:Числительные в финно-угорских языках
 Финно-угорские народы

Примечания

Литература 
 Основы финно-угорского языкознания: Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. — М.: Наука, 1974. — 484 с.
 Историко-типологические исследования по финно-угорским языкам. / Отв. ред. Б. А. Серебренников. — М.: Наука, 1978.
 Напольских В. В. Введение в историческую уралистику. — Ижевск: УИИЯЛ, 1997. — ISBN 5-7691-0671-9

Ссылки 

 
 Электронные коллекции на финно-угорских языках
 Финно-Угорская Интернет-библиотека
 Цифровое обеспечение финно-угорских языков

 
Уральские языки